La Casa del Cigno (Swan House nella lingua inglese) è un palazzo ad Atlanta, nello stato della Georgia, negli Stati Uniti. Fu costruito nel 1928 per Edward ed Emily Inman, che commissionarono lo studio di architettura Hentz, Reid e Adler dopo che la loro casa ad Ansley Park è stata bruciata nel 1924. Philip Trammell Shutze era responsabile della progettazione della nuova casa. 

Edward Inman morì nel 1931, ma Emily e la sua famiglia vissero nella casa fino al 1965. Nel 1966, fu acquisita dall'Atlanta History Center, un museo di cui condivide i giardini. 

Si può trovare nella seconda parte della saga di Hunger Games diretta da Francis Lawrence . È usata per incarnare il palazzo del presidente Snow.

Galleria d'immagini

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 Registro nazionale dei luoghi storici

Architetture di Atlanta